James Grant (1720–1806) – brytyjski generał
 James Grant (1772–1833) – brytyjski oficer, nawigator, przyrodnik
 James Grant (1778–1852) – brytyjski generał
 James Hope Grant (1808–1875) – brytyjski generał
 James Augustus Grant (1827–1892) – brytyjski oficer pochodzenia szkockiego, podróżnik i odkrywca w Afryce Wschodniej.
 James Benton Grant (1848–1911) – amerykański polityk, gubernator Kolorado
 James W. Grant (ur. 1943) – amerykański polityk, kongresmen z Florydy
 James Grant (ur. 1964) – brytyjski muzyk